Józef Kowalski (geestelijke)
Józef Kowalski (veteraan)